Парламентарните избори в България през 2017 година са предсрочни избори. Провеждането им е насрочено от президента Румен Радев на 26 март 2017 г.

Участници 
На 22 февруари в ЦИК са определени поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините.

Социологически проучвания 

Процентите не отчитат неопределените избиратели. Графата „Дата“ означава последната дата на въпросното проучване, а не датата на публикуване.

Резултати

Източници 

2017
Избори през 2017 година
2017 година в България